Мальково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мальково — село в Лиозненском районе Витебской области.

Россия 
 Мальково — деревня в Медвежьегорском районе Карелии.
 Мальково — деревня в Советском районе Кировской области.
 Мальково — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области
 Мальково — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Мальково — деревня в Купинском районе Новосибирской области.
 Мальково — деревня в Добрянском районе Пермского края.
 Мальково — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Мальково — село в Корсаковском городском округе Сахалинской области.
 Мальково — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Мальково — село в Тюменском районе Тюменской области.